Die Abkürzung SID steht für:
 Amílcar Cabral International Airport auf der Insel Sal, Kap Verde, nach dem IATA-Flughafencode
 Semel in die (lat. „einmal täglich“) als Angabe einer Dosis
 Servizio Informazioni Difesa, einen ehemaligen italienischen Militärgeheimdienst
 Sicherheitsdirektion, eine Organisationseinheit der österreichischen Sicherheitsverwaltung
 Society for International Development
 The Society for Information Display
 Sport-Informations-Dienst, eine Nachrichtenagentur
 Standard Instrument Departure, einen Standard für Abflugrouten im modernen Luftverkehr
 Sudden Infant Death, zu deutsch Plötzlicher Säuglingstod
 Sudden Ionospheric Disturbance, siehe Mögel-Dellinger-Effekt
 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste, der zentrale IT-Dienstleister für die Sächsische Staatsregierung

In der IT:
 MrSID, eine Dateiendung für Bilddateien
 MOS Technology SID 6581, ein Sound-Computerchip unter anderem im Commodore 64 und im Commodore 128
 Oracle System Identifier, Kennung für die Instanz von Oracle, die auf dem Server läuft
 SAP Identifier, eine Identifikation von SAP-Systemen
 SecurID, ein Authentifizierungssystem der Firma RSA Security
 Security Identifier, eindeutige Datenstrukturen zu Identifizierung
 Sitzungs-ID, die insbesondere bei Webservern Verwendung findet
 Source Identification Code, eine auf dem Innenring von CDs und DVDs zu findende Identifikationsnummer
 Safer Internet Day, ein Aktionstag zum Thema "Sicherheit im Internet"
 Bezeichnung für den instabilen („unstable“) Zweig der Linux-Distribution Debian GNU/Linux

Darüber hinaus:
 SID (Band), eine japanische Rockband
 Space Intruder Detector, KI-gesteuerte Überwachungsstation im Weltraum in der Fernsehserie UFO

Sid ist 
 eine Kurzform des Vornamens Sidney

Sid ist
 das Krümelmonster der Trickfilmserie Sesamstraße (interner Name)
 das Faultier aus dem Animationsfilm Ice Age

Sid ist der Nachname der folgenden Personen:
 Maria Sid, finnische Schauspielerin
 Robin Sid, finnischer Fußballspieler 

Šid steht für:
 Šid, Stadt in Serbien
 Opština Šid, Gemeinde in Serbien

Šíd steht für:
 Šíd, Gemeinde in der Slowakei

síd steht
 in der irischen Mythologie für einen Feenhügel, siehe Síd

Siehe auch:
 SYD

Abkürzung

fr:Sid (homonymie)
sv:Sid